Wyniki Grand Prix Czech 2004, drugiej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2004.

Były to ósme zawody o Wielką Nagrodę Czech.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Antonin Svab i Robert Barth). W nawiasach podano numery stałe. Kontuzjowanego Scotta Nicholls’a zastąpił zawodnik kwalifikowanej rezerwy: Rafał Dobrucki

 (4) Leigh Adams (Australia)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (3) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (6) Tomasz Gollob (Polska)
 (1) Nicki Pedersen (Dania)
 (5) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (16) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (21) Jesper B. Jensen (Dania)
 (11) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (15) Bjarne Pedersen (Dania)
 (9) Ryan Sullivan (Australia)
 (18) Bohumil Brhel (Czechy)
 (8) Rune Holta (Norwegia)
 (14) Mikael Max (Szwecja)
 (7) Scott Nicholls (Wielka Brytania)  → (27) Rafał Dobrucki (Polska)
 (10) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (17) Hans Andersen (Dania)
 (13) Lukáš Dryml (Czechy)
 (22) Jarosław Hampel (Polska)
 (12) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (19) Kai Laukkanen (Finlandia)
 (20) Aleš Dryml (Czechy)
 (23) Robert Barth (Niemcy)
 (24) Antonín Šváb (Czechy)

Wyniki

Klasyfikacja przejściowa 

Czechy
2004
2004 w Czechach